Harmaaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Harmaaluoto (ö, lat 61,30, long 27,67), Södra Karelen, Villmanstrand, 
 Harmaaluoto (ö, lat 61,35, long 27,83), Södra Karelen, Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar